Анвин () — английская фамилия. Известные носители:
 Анвин, Джордж (1870—1925) — английский экономист.
 Анвин, Стивен () — английский физик.
 Анвин, Эдвард (; 1890—1950) — английский кавалер креста Виктории.